Миросаљци су насеље у Србији у општини Ариље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 792 становника.

Демографија 
У насељу Миросаљци живи 669 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,2 година (40,1 код мушкараца и 42,4 код жена). У насељу има 250 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,39.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Презентација села на сајту општине Ариље
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Миросаљци - село код Ариља

Насељена места у Ариљу
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији